De Ekstraklasa 2009/2010 was het 76ste seizoen in de hoogste afdeling van het Poolse voetbal sinds de introductie van de topliga. De competitie begon op 31 juli 2009 en eindigde op 15 mei 2010. Wisła Kraków was de titelverdediger, nadat de club in het voorafgaande seizoen voor de twaalfde keer kampioen van Polen was geworden.

Jagiellonia Białystok kreeg tien punten in mindering wegens betrokkenheid bij een corruptieschandaal. De club plaatste zich niettemin voor Europees voetbal omdat het op 22 mei 2010 de Poolse bekerfinale won ten koste van Pogoń Szczecin (1-0). Het enige doelpunt in die wedstrijd kwam op naam van oud-PSV'er Andrius Skerla. In de competitie eindigde Jagiellonia Białystok op de elfde plaats.

Clubs

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer treffers achter hun naam.

Zie ook
Puchar Polski 2009/10
Pools voetbalelftal in 2009
Pools voetbalelftal in 2010

2010
Competitievoetbal 2009/10